FRS Iberia Maroc est une compagnie de transport maritime entre le Maroc et l'Espagne, filiale du groupe allemand FRS, fondée en 2000, elle possède actuellement une flotte de 6 ferrys.

Le siège de la compagnie est situé à La Línea de la Concepción, dans la province de Cadix en Espagne.

Les liaisons 
FRS Iberia Maroc exploite toutes les routes du détroit de Gibraltar ainsi que plusieurs liaisons intra-espagnoles. Ainsi, la compagnie dessert les ports de Ceuta, Algésiras, Tanger Med, Tanger-Ville, Tarifa

Liste des navires
FRS Iberia Maroc possède actuellement 6 ferries.

Anciens navires
 Thundercat I depuis 2008 MS MegaJet appartient a Seajet
 Nicea vendu à la ferraille en 2010
 Eurovoyager vendu à la ferraille en 2012
 Stena Feronia retourné a Stena RoRo, affrété par Intershipping
 Tanger Jet II vendu en 2014 a Conferry et renommé en Virgin de Coromoto

Liens externes 
  Site officiel

Références 

Entreprise de transport ayant son siège en Espagne
Transport maritime